Gonsin peut désigner :
 Gonsin, la commune rurale située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso
 Gonsin, la commune rurale située dans le département de Sourgoubila au Burkina Faso
 Gonsin, la commune rurale située dans le département de Tensobentenga au Burkina Faso
 Gonsin, la localité située dans le département de Yako au Burkina Faso

Homonymie de localités